Padus steht für
Prunus subgen. Padus, frühere Untergattung der Steinobstgattung Prunus, siehe auch Traubenkirsche
den Po (Fluss) im Lateinischen